Leibhusaren bezeichnet
 1. Leib-Husaren-Regiment Nr. 1
 2. Leib-Husaren-Regiment „Königin Viktoria von Preußen“ Nr. 2